Euodus (griechisch Euodos) ist der Name von:

Griechische Mythologie:
Euodos (Epiklesis), Epiklesis des Gottes Pan in Ägypten

Antike Persönlichkeiten:
Euodus (Freigelassener des Tiberius), kümmerte sich 37 n. Chr. um Kaiser Tiberius in dessen letzten Lebenstagen
Euodus (Freigelassener), beaufsichtigte 48 n. Chr. die Hinrichtung Valeria Messalinas
Euodus (Erzieher Caracallas), kaiserlicher Freigelassener, 211 n. Chr. von Caracalla getötet
Euodos (Epigrammdichter),  römisch-kaiserzeitlicher Epigrammdichter des 1. oder 3. Jahrhunderts n. Chr., von dem zwei kurze Gedichte bei Planudes überliefert sind
Euodos (Gemmenschneider), schnitt die Büste der Tochter des Titus, Iulia, in einen Aquamarin ein, der sich heute im Pariser Münzkabinett befindet